Hestia je řecká bohyně domácího krbu.

Hestia také může znamenat

 Hestia (planetka) – planetka s označením (46) Hestia,
 Hestia – neoficiální a bývalý název pro Himalia, jeden z měsíců Jupitera
 Hestia (román) – sci-fi román C. J. Cherryhové z roku 1979,
 HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví – český zapsaný ústav zabývající se prací s dobrovolníky na celostátní úrovni,
 Hestia (rod) – rod rostlin z čeledi árónovité